Clevelândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Clevelândia (ort), Paraná, 
 Clevelândia (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar